Campanário – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Campanário – freguesia di Ribeira Brava (Portogallo)